Stati Uniti d'America
 Montour – città della Contea di Tama, Iowa
 Montour – città della Contea di Schuyler, New York